Mallorquí peut faire référence à :

Lien avec l'île de Majorque (Baléares) 
 Mallorquí est le gentilé en catalan d'un habitant de l'île de Majorque (en espagnol Mallorquín et en français Majorquin).
 Mallorquí, nom de la variété dialectale du catalan parlée à Majorque.
 Cavall Mallorquí (nom en catalan) ou Mallorquín (nom en espagnol), nom de la race de cheval autochtone de Majorque.

Patronyme 

 Casimir Mallorquí (1894-1966), footballeur espagnol.